Ван-Хорн (Van Horn или Van Hornе) — название нескольких населённых пунктов в США:

 Ван-Хорн — город в штате Айова (:en:Van Horne, Iowa).
 Ван-Хорн — город в штате Техас.